Полкова́ ву́лиця — назва вулиці у деяких містах колишнього СРСР.

Полкова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Полкова вулиця — вулиця в місті Київ.

Полкова вулиця — вулиця в місті Москва.
 Полкова вулиця — вулиця в місті Пушкін Пушкінського району Санкт-Петербурга.

Вулиці